Буковий ліс — ліс з переважанням бука.

Природоохоронні території 
 Буковий ліс — ботанічний заказник, Хмельницька область.
 Буковий ліс — пам'ятка природи, Вінницька область.
 Буковий ліс — заповідне урочище, Рівненська область.